Le North American Open 2013 est l'édition 2013 du , qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Richmond du 20 au .

Ramy Ashour remporte le titre en battant Nick Matthew en finale.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Saison 2013 de la PSA

Liens externes 

North American Open
PSA World Series 2013
Événement sportif à Richmond (Virginie)
Sport aux États-Unis en février 2013